Las Nubes kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Nubes, Maravilla Tenejapa, 
 Las Nubes, El Porvenir, 
 Las Nubes, Motozintla, 
 Las Nubes, Bella Vista, 
 Las Nubes, Escuintla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar